Communio (lat. společenství, vzájemné přijímání) může znamenat:
 Společenství (křesťanství) – ekleziologický pojem
 Svaté přijímání – součást slavení eucharistie
 Communio (časopis) – přední teologický časopis založený Josephem Ratzingerem, Henri de Lubacem a Hans Urs von Balthasarem